peut se référer à :

Patronyme 
Ueda est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
  (1857-1892), samouraï et révolutionnaire japonais ;
  (1926-2007), acteur et chanteur japonais ;
  (1997-), chanteuse et idole japonaise ;
  (1905-1992), photographe japonais ;
  (1999-), footballeuse internationale japonaise ;
  (1954-), footballeur international japonais.

Toponyme 
 , ancien bourg de la préfecture de Kumamoto :
 , gare ferroviaire à Ueki (aujourd'hui Kumamoto).

Littérature 
 La Loi d'Ueki, manga japonais sérialisé de 2002 à 2004.

Voir aussi